Кулевщина — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Кулевщина — деревня в Докшицком районе Витебской области.
 Кулевщина — деревня в Мостовском районе Гродненской области.
 Кулевщина — деревня в Молодечненском районе Минской области.